Kontaktverbot steht für:

 Kontaktverbot (Zivilrecht), Verbot, Kontakt zu dem Opfer aufzunehmen oder sich ihm zu nähern
 Kontaktverbot im Strafvollzug, siehe Kontaktsperre
 Kontaktverbot, auch als Infektionsschutzmaßnahme zur Beschränkung sozialer Kontakte, siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland#Isolation und Quarantäne

Siehe auch: